Detta är en lista över sjöar i Vindelns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vindelns kommun.

Lista

Vindelns kommun
 Lista